Sveriges fotbollslandslag kan avse flera landslag i fotboll som administreras av Svenska Fotbollförbundet:

Sveriges herrlandslag i fotboll
Sveriges U21-herrlandslag i fotboll
Sveriges U19-herrlandslag i fotboll
Sveriges U17-herrlandslag i fotboll

Sveriges damlandslag i fotboll
Sveriges U23-damlandslag i fotboll
Sveriges U21-damlandslag i fotboll

Sveriges B-landslag i fotboll